El Níger va competir per segona vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu del 1968'''.

No va aconseguir cap medalla.

Boxa

Pes gall (54 kg) 
 Dary Dasuda
 Ronda 1 - Perd davant Sulley Shittu, de Ghana

Pes mitjà lleuger (63.5 kg) 
 Issaka Dabore
 Ronda 2 - Guanya davant José Marín, de Costa Rica
 Vuitens de final - Perd davant Evgeny Frolov, de la Unió Soviètica

Referències 

Níger als Jocs Olímpics